Jean Guyot de Châtelet (1512-1588), compositeur et poète liégeois ;
 Jean Guyot de Villeneuve (1864-1909), militaire et homme politique français.
 Jean Guyot (1905-1988), prélat français ;
 Jean Guyot (1918-2000), résistant, Compagnon de la Libération et ingénieur français ;
 Jean Guyot (1921-2006), haut fonctionnaire, banquier, puis mécène et philanthrope français.